est une locution latine signifiant . Cette question, tirée de l'écrit chrétien les Actes de Pierre, a donné naissance à de nombreuses œuvres littéraires et musicales.

Dans les Actes de Pierre 
Quo vadis Domine ? est une locution latine signifiant . Cette question est tirée des Actes de Pierre, un récit détaillé de la prédication de l'apôtre Pierre, déclaré apocryphe au . 

Une des deux versions de ce texte est le seul texte chrétien relatant le martyre de Pierre. Ce texte raconte que Pierre quitte Rome pour fuir la persécution, mais Jésus lui apparaît sur la via Appia se dirigeant vers Rome. Pierre lui demande , Jésus lui répond : « Je vais à Rome me faire crucifier de nouveau » (en latin : « Venio Romam iterum crucifigi »). Pierre retourne alors à Rome, où il est crucifié la tête en bas. – Au lieu supposé de cette rencontre a été érigée au  une chapelle, transformée au  en l'église Santa Maria in Palmis (également appelée église Domine Quo Vadis).

Littérature 
 Quo vadis ?, roman polonais de Henryk Sienkiewicz (1896) ;
 Quo vadis ?, pièce de théâtre d'Émile Moreau (1901).

Musique 
 Quo vadis ?, opéra de Jean Nouguès sur un livret d'Henri Cain (1909) ;
 Quo Vadis, groupe de musique canadien.

Cinéma et télévision 
 Quo vadis ?, film français de Lucien Nonguet et Ferdinand Zecca (1901).
 Quo vadis ?, film italien d'Enrico Guazzoni (1913).
 Quo vadis ?,  film italien de Gabriellino D'Annunzio et Georg Jacoby (1924).
 Quo vadis, film américain de Mervyn LeRoy (1951).
 Quo vadis ?, mini-série italienne de Franco Rossi (1985).
 Quo vadis ?, film polonais de Jerzy Kawalerowicz (2001).
 Quo vadis, Aida ?, film bosniaque de Jasmila Žbanić (2020).

Apparition 
 La locution Quo Vadis apparaît au dos de la veste du Sergent Gene DeBruin, personnage du film Rescue Dawn (2006) de Werner Herzog, joué par l'acteur américain Jeremy Davies.

Divers 
 Les Éditions Quo Vadis, entreprise française de papeterie créée en 1954.

Locution ou expression latine